Označení nebo jméno Stalker mimo jiné nese:

 Stalker (hrad) – hrad ve Skotsku, v oblasti Argyll a Bute
 Stalker (jiný název Piknik u cesty) – ruský sci-fi román bratrů Strugackých a označení profese hlavního hrdiny
 Stalker (film) – sovětsko-německý film z roku 1979 (režie: Andrej Tarkovskij), na motivy románu bratří Strugackých Piknik u cesty
 Stalker (seriál) – americký seriál
 Stalker (osoba) – člověk až patologicky posedlý zájmem o jinou osobu, často veřejně známou. Osoba, která sleduje jiné lidi až v neúměrné míře.
 označení stalker se objevuje v různých počítačových hrách

Související články 
S.T.A.L.K.E.R. – série počítačových her